Areias puede hacer referencia a:

Areias (Barcelos), freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Areias (Ferreira do Zêzere), freguesia portuguesa del municipio de Ferreira do Zêzere.
Areias de Vilar, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Santo António das Areias, freguesia portuguesa del municipio de Marvão.
São João de Areias, freguesia portuguesa del municipio de Santa Comba Dão.